Chamlali ist der Familienname der folgenden Personen

 Elias Chamlali (* 2007), deutscher Synchronsprecher
 Karim Chamlali (* 1975), marokkanisch-deutscher Synchronsprecher